Noruega

Localidades nos EUA
Norway (Indiana)
Norway (Carolina do Sul)
Norway (Michigan)
Norway (Iowa)

Outros
Norway House

Desambiguação